Vasudeva (pare de Krixna), pare de Krixna, esmentat al Mahabharata
 Cinc reis kuixan:
 Vasudeva I, emperador kuixan, que governà almenys del 191 al 232
 Vasudeva II

 Vasudeva III
 Vasudeva IV
 Rei de la dinastia Kanva:
 Vasudeva Kanva
 Rei dels chahamanes:
 Chahamana Vasudeva
 Rei indi:
 Vasudeva de Kabul, rei a la zona de Bagram